Theo Timmermans (1926), Nederlands voetballer van onder meer ADO Den Haag
 Theo Timmermans (1989), Nederlands voetbaldoelman van onder meer SC Veendam en FC Volendam